Cichon ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Cichon (* 1975), polnisch-deutscher Fußballspieler
 Aleksander Cichoń (* 1958), polnisch-deutscher Ringer
 Thomas Cichon (* 1976), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Czichon